Фромборк:

 Фромборк — небольшой город в северной Польше.
 Фромборк — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Браневский повят, Варминско-Мазурское воеводство.